720 - Linköpings universitets skidförening är en studentförening vid Linköpings universitet som arrangerar skidresor, fester, filmvisningar och andra aktiviteter som har med skid- och snowboardåkning att göra. 720 är en LUST-godkänd förening, vilket betyder att de tre kårerna på Linköpings universitet har godkänt föreningens stadgar och är därför en studentförening. Föreningsnamnet går i folkmun som "Sju-tjugo".

Aktiviteter 
720:s årliga aktiviteter:
 Vinterresa
 Vårresa
 Afterskifest
 Medlemskvällar
 Filmvisningar

Resor 
720 ordnar två resor per år; vinterresan som brukar vara en vecka i januari månad och vårresan (tidigare kallad påskresan) som anordnas någon vecka under våren.

Afterskifesten 
Afterskifesten är en heldagsaktivitet som 720 anordnar och brukar vara i januari eller februari månad. Dagen börjar med en skidrelaterad dagsaktivitet som framåt eftermiddagen utmynnar i klassisk afterski för att sedan avslutas med en fest.

Historia 
Föreningen grundades 2007 av fyra dåvarande studenter vid universitet; Frida Sidnäs, Jennie Åkesson, Per Selander och Tobias Ekblom

Se även 
Studentliv vid Linköpings universitet

Referenser 

Studentföreningar vid Linköpings universitet